Mistrovství světa v hokejbalu 2001 bylo 4.mistrovství světa. Konali se ve městě Toronto v Kanadě. Vítězem stal tým Kanady. Poraženým finalistou bylo Česko. A vítězem bronzové medaile se stal tým Slovenska když porazilo tým Švýcarska.

Účastníci

Skupina A 
Zápasy

Konečná tabulka

Skupina B 

Zápasy

Konečná tabulka

Semifinále

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Hokejbal v Kanadě
Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal v roce 2001
Sport v Torontu
Sport v Kanadě v roce 2001